Michał Krukowski (1919-1990) – polski działacz związkowy i państwowy
 Michał Krukowski (ur. 1969) – polski wieloboista i oszczepnik
 Michał Krukowski (1891–1940) – polski sędzia, kawaler Virtuti Militari.